hrabstwo Pope (ang. Pope County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Pope (ang. Pope County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Pope (ang. Pope County) w USA, w stanie Minnesota